Стамато́пулос () — греческая фамилия. Женский вариант — Стаматопу́лу (). 

 Известные носители  
 Стаматопулос, Дино (род. 1964) —  американский сценарист, продюсер, актёр и комик.
 Стаматопулос, Кенни (род. 1979) — канадский футболист греческого происхождения, вратарь шведского клуба АИК и сборной Канады.

См. также 
 Савилль, Джон
 Стэймос, Джон